Pocisk wielogłowicowy – rakietowy pocisk balistyczny przenoszący głowice jądrowe, którego człony oddzielają się w powietrzu od części napędowej. Każda głowica jest indywidualnie sterowana, umożliwiając atak na oddzielne cele rozmieszczone na dużym obszarze. Pociski wielogłowicowe znajdują się na wyposażeniu armii amerykańskiej, rosyjskiej, brytyjskiej i francuskiej.

Rakietowe pociski balistyczne